Johan Molander kan syfta på 

 Johan Molander (biskop) (1762–1837), finländsk biskop
 Johan Molander (diplomat) (född 1948), ambassadör